Frits Schür (* 22. Juli 1950 als Frederikus Johannes Maria Goduwes Schür, in Zuidlaarderveen, Provinz Drenthe, Niederlande) ist ein ehemaliger niederländischer Radrennfahrer.

Er bestritt die Internationale Friedensfahrt 1974 (4. Platz) und 1976 (28. Platz).

Erfolge

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1976
Radsportler (Niederlande)
Olympiateilnehmer (Niederlande)
Niederländer
Geboren 1950
Mann